Enrique I puede referirse a:
 Enrique I el Pajarero (876-936), Rey de Francia Oriental;
 Enrique I de Baviera (921-955), Duque de Baviera;
 Enrique I de Austria (?-1018),  llamado "el Fuerte", Margrave de Austria;
 Enrique I de Francia (1008-1060), Rey de Francia;
 Enrique I de Inglaterra (1068-1135), Rey de Inglaterra;
 Enrique I de Brabante (1165-1235), llamado "el Corajudo", Duque de Brabante;
 Enrique I el Barbudo (1165-1238), Duque de Silesia y de Polonia;
 Enrique I de Jerusalén (1166-1197), Rey de Jerusalén;
 Enrique I de Constantinopla (1174-1216), Emperador de Constantinopla;
 Enrique I de Castilla (1204-1217), Rey de Castilla entre 1214 y 1217;
 Enrique I de Chipre (1217-1254), Rey de Chipre entre 1218 y 1253;
 Enrique I de Navarra (1238-1274), llamado "el Gordo", Rey de Navarra entre 1270 y 1274;
 Enrique I de Borbón-Condé (1552-1588), príncipe de Condé;
 Enrique I de Portugal (1512-1580), llamado "el Casto", cardenal-rey de Portugal entre 1578 y 1580;
 Enrique I de Montmorency (1534-1614), Duque de Montmorency;
 Enrique I de Saboya-Nemours (1572-1632), Duque de Nemours y de Aumale;
 Enrique I de Haití (1767-1820), héroe de la independencia haitiana y rey del norte de Haití desde 1811;
 Enrique I de Luxemburgo (n. 1955), actual monarca del Gran Ducado de Luxemburgo.